El término San Platón puede referirse a:

 San Platón monje, abad de Asia menor.
 San Platón de Ancira, mártir cristiano.
 San Platón, municipio onuvense.